Le Petit Jésus est synonyme d'Enfant Jésus dans les représentations de la Nativité.
Le Petit Jésus est un film canadien d’André-Line Beauparlant (2004).
Le Petit Jésus est une revue-journal intime publiée par Noël Arnaud.
 Le Petit Jésus est un bonbon en meringue

Expressions
 Petit jésus : format de papier 55×70cm (dit aussi Jésus de musique)
 Mettre le petit Jésus dans la crèche : Une des nombreuses expressions pour figurer un rapport sexuel.

Voir aussi 
 Jésus de Nazareth
 Jésus-Christ